Чемпионат Колумбии по футболу 1978 — 31-й розыгрыш турнира. Он прошёл по схеме из двух чемпионатов (Апертура и Финалисасьон), по итогам которых состоялся финальный турнир из 6 лучших команд, разыгравших чемпионство.

Участники

Апертура

Турнирная таблица

Финалисасьон

Группа А

Турнирная таблица

Группа В

Турнирная таблица

Финальный турнир

Плуфинальные группы

Группа А

Группа В

Финальная группа

Бомбардиры

Источники 
 Чемпионат Колумбии 1978 на RSSSF

1978
Футбол в Южной Америке в 1978 году
1978 год в Колумбии